

Implantation 

Stationnée à Nîmes avec l'état-major de la  légère blindée au sein de la caserne colonel de Chabrières. En 2022 la 6ème compagnie de commandement et de transmissions (6ème CCT) devient la 6ème compagnie de commandement et de transmissions de marine (6ème CCTMa), héritière des traditions des télégraphistes coloniaux au même titre que la 9ème CCTMa.

Missions 

 Fournir au général commandant la brigade les moyens de la commander.

 Assurer le soutien de l'état-major de la brigade.

Numérisation de l'espace de bataille 

Numérisation de l'espace de bataille

Amphibie 
Force amphibie
Opération militaire amphibie

Voir aussi

Liens internes 
École des transmissions

Régiments de transmissions de l'armée française

Liens externes 
  Page de la  CCT sur le site du ministère de la défense
  Site de l'association Toujours Plus

Unité de transmissions française